Рось — многозначное слово:

Топоним 
 Рось (Росси) — местечко Гродненской губернии, Волковысского уезда, сейчас Россь.

Аэродром 
 «Россь» или Аэродром № 360 — аэродром в районе реки для дислокации 13 бап, который одним из первых в советских ВВС освоил бомбометание с пикирования, 9 сад.

Водные объекты 
 Рось — река в Винницкой, Киевской и Черкасской областях Украины, приток Днепра.
 Рось — озеро в Варминско-Мазурском воеводстве в Польше.

Футбольные клубы 
 «Рось» — украинский футбольный клуб из города Белая Церковь Киевской области.
 «Трансимпекс-Рось-2» — украинский футбольный клуб из Терезино Белоцерковского района.

См. также